Колофон може да се отнася за:

 Колофон (град) – град в Лидия, западната част на Мала Азия;
 Колофон (библиографски термин);
 Колофон (смола).